Хонджон (кор. 헌종, 憲宗, Heonjong) — багатозначний термін.

 Хонджон — 14-й правитель корейської держави Корьо у 1094—1095.
 Хонджон — 25-й ван корейської держави Чосон з 18 грудня 1834 по 25 липня 1849.